Van Hoorn, een Nederlands adellijk geslacht
 Ad van Hoorn, Nederlands zanger
 Henk van Hoorn (1944), Nederlands presentator
 Joan van Hoorn (1653-1711), gouverneur-generaal van Nederlands-Indië
 Margreet van Hoorn (1922-2010), Nederlands schrijfster
 Netty van Hoorn (1951), Nederlands regisseur en producent
 Nicolaes van Hoorn (±1635-1683), Nederlands piraat
 Sander van Hoorn, Nederlands journalist, zoon van Henk van Hoorn
 Tamme van Hoorn (1886-1948), Nederlands architect
 Wim van Hoorn (beeldhouwer) (1908-1979), Nederlands beeldhouwer
 W.C. van Hoorn, Nederlandse architect

En tevens naar:
 Van Hoorn, Luitjens en Kamminga, een voormalige Groninger handelsmaatschappij